GNU puede referirse a:

 GNU, sistema operativo libre en desarrollo, compatible con Unix;
 el Proyecto GNU, dedicado al desarrollo del sistema operativo anterior y programas complementarios;
 (9965) GNU, asteroide que lleva el nombre del proyecto.